Frankfurter Appell steht für:
 Frankfurter Appell gegen Ausländerfeindlichkeit (1984), siehe Bernd Grimmer
 Frankfurter Appell zur Rechtschreibreform (2004)